Pozo del Tigre kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Pozo del Tigre, Argentina, ort, Formosa,

Mexiko 

 Pozo del Tigre, Mexiko, ort, Puebla, Jalpan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar